Die Bezeichnung Balten kann sich beziehen auf:

 frühgeschichtliche baltische Stämme, siehe dazu Balten
 Einwohner der Region Baltikum bzw. der baltischen Staaten
 die Deutsch-Balten (veraltet)  

Siehe auch:
 Balte
 Liste der baltischen Stämme
 Baltische Sprachen